Wagram heißen folgende geographische Objekte:
 in Österreich eine Flussterrassenkante, siehe Geländestufe

Gemeinden, Gemeindeteile: 
 Deutsch-Wagram, Stadt im Weinviertel nördlich von Wien
 Wagram (St. Pölten), Stadtteil von St. Pölten, Niederösterreich
 Wagram an der Donau, Katastralgemeinde von Eckartsau im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Wagram am Wagram, Katastralgemeinde von Grafenwörth im Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Wagram ob der Traisen, Katastralgemeinde von Traismauer im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Wagram (Gemeinde Pasching), Ortschaft von Pasching, Linz-Land, Oberösterreich
 Wagram (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Rotte bei St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Gegenden, Fluren:
 Wagram, eine lange, markante Geländestufe beiderseits entlang der Donau westlich von Wien (auch Weinbaugebiet)
 Kleiner Wagram, eine Geländestufe südlich von Deutsch-Wagram entlang der L6, Niederösterreich
 Wagram (Traisen), Geländestufe an der Traisen etwa zwischen St. Pölten und der Donaumündung
 Golser Wagram, Geländestufe bei Gols im Burgenland

Wagram, Sonstiges
 Wagram (Métro Paris),  Station der Pariser Métro
 Wagram (Label), ein französisches Plattenlabel

Siehe auch:
 Schlacht bei Wagram in der Napoleon im fünften Koalitionskrieg die Österreicher besiegte (1809)